Die Liste der Hochhäuser in Hamburg führt Hamburger Hochhäuser auf, die eine strukturelle Höhe von 50 Metern erreichen oder diese überschreiten. Die aufgeführten Hochhäuser dienen Wohn-, Büro- oder Geschäftszwecken. Andere hohe Bauwerke in Hamburg, die technischen Zwecken dienen (Sendemasten, Schornsteine, Windkraftanlegen) werden in der Liste der höchsten Bauwerke in Hamburg aufgeführt.

Hochhäuser in Hamburg

Hochhäuser in Bau oder Planung

Abgerissene Hochhäuser

Siehe auch 
 Alsterzentrum, nicht realisiertes Projekt.
 Liste der Hochhäuser in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

Hamburg
!Liste